Le championnat 2005-2006 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par l'EC VSV.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques des joueurs

Séries éliminatoires

Statistiques individuelles

Classement final 
 EC VSV
 EC Red Bull Salzbourg
 HC Innsbruck
 Vienna Capitals
 EC KAC
 EHC Linz
 EC Graz 99ers

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2005-2006
Autriche M1
Sport en Autriche en 2005
Sport en Autriche en 2006